In der Liste der Baudenkmale in Redefin sind alle Baudenkmale der Gemeinde Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und ihrer Ortsteile aufgelistet (Stand: November 2009).

Redefin 

|}

Weblinks 

 

Redefin
!